Yanuri es un cantautor y productor puertorriqueño de rap y reggaeton que debutó a finales de la década de los 90's, participando en diversos álbumes colaborativos de VI Music, Alex Gárgolas, entre otros. Apoyó en los primeros años de la carrera musical de Don Omar fungiendo como dúo, y en 2004 participó en proyectos musicales de índole cristiana junto a Maso como Los del Momento, Los 4 Fantástikos, entre otros.

Es conocido por sus canciones «Cara a cara», «Escúchame Señor», «I'm the message» y «Suena la music» con Don Omar, por mencionar algunas.

Carrera musical

Inicios con DJ Frank y Don Omar (1997 - 2003) 
Los inicios musicales de Yanuri se ven relacionados con DJ Frank, Alex Gárgolas, DJ Eric, y los sellos VI Music y Buddha's Family, siendo su debut en 1997 para Presuntos Implacables en un sencillo donde participaban Las Guanábanas y otros artistas. Junto a DJ Frank lanzaría «Tanto criticarme», donde manifestaba diferencias musicales con MC Ceja y Cavalucci, aparecería en los dos volúmenes de Gárgolas: «No dan liga» en El Comando Ataca (1988) y «Dime que pretendes» en El Nuevo Comando: Segundo Ataque (1999).

En 2001, para su álbum debut Major League producido por DJ Frank, formó parte de un dúo temporal junto a Don Omar y participando en varias producciones como The Cream Hit's: Lirical Majestic, Buddha's Family, entre otros. Luego de aparecer en Time2Kill con su sencillo «Abro el show», comenzó una nueva etapa para Yanuri al iniciar en el cristianismo.

Yanuri y Un-Sin Records (2004 - 2008) 
La aparición de Yanuri en álbumes de música cristiana se dio en 2004 para VIP: Chapter III, álbum del dueto Maso & Chal, donde aparecía una remezcla de «Cara a cara» junto a Maso y producida por Lutek. En ese mismo disco, forma parte de la canción «¿Quién contra nosotros?» junto a V.I.P., Manny Montes, Mr. Boy y Orta García.

Al siguiente año, Yanuri aparecería en el recopilatorio de Maso titulado Los del Momento, con la canción «Escúchame Señor», en Los Bravos de DJ Blaster, y en el colaborativo Los 4 Fantástikos, formando parte del cuarteto de Un-Sin Records junto a Maso, Leo y Mr. Boy para su debut titulado La Primicia. Luego de este álbum, al siguiente año apareció Special Edition, que incluía las canciones del rapero en un nuevo recopilatorio. En esa tiempo existió la guerra lirical entre Don Omar y Hector el Father, y este último mencionó a Yanuri diciendo "que si Don Omar hubiera seguido con él, estaría más pelado que un chucho", refiriéndose a que no hubiera alcanzado la fama y posicionamiendo que logró con Héctor. Sin embargo, Yanuri nunca se expresó al respecto.

En 2008, el artista tendría nuevos temas publicados, siendo estos «Compara» y «Sonar, sonar». Posteriormente, se filtraron sus canciones del anunciado álbum Mundo Real, y su colaboración con Leo y Josué Escogido, «De Barrio».

Retorno a la música (2017 - actualidad) 
Luego de una gran pausa, Yanuri apareció nuevamente en un proyecto de Maso, esta vez, en la remezcla de «Yo soy el primero», junto a Niko Eme, Mr. Don, Special Eric, Lexington, White Boy, Dixon Carreras, Don Misionero y B.O.T La Botella. Al año siguiente, el proyecto Mundo Real, con diversos temas de índole cristiana. A pesar de esto, posteriormente Yanuri lanzó canciones de otro estilo como «Quieren ser como yo» y «La asesina» donde volvía a la música secular abiertamente, y otros con contenido social y de protesta como «Será Verdad» producido por Digi (anteriormente, Harry Digital), quienes son dueto musical actualmente.

Discografía

Álbumes de estudio 
2001: Major League (con DJ Frank)

Álbumes recopilatorios

Como Los 4 Fantástikos 

 2005: La Primicia (junto a Maso, Leo y Mr. Boy) 
 2006: Special Edition (junto a Maso, Leo y Mr. Boy)
 2008: Los Presidentes (junto a Maso, Leo y Mr. Boy)

Referencias 

Cantantes de Puerto Rico
Músicos de reguetón